

Persone 
 Denis Parsons Burkitt – patologo e chirurgo britannico legato alla scoperta del linfoma di Burkitt
 Francis Crawford Burkitt – teologo, biblista e orientalista britannico al quale è stata intitolata la Medaglia Burkitt
 Miles Crawford Burkitt – archeologo britannico

Altro 
 AqBurkitt – acronimo che designa i frammenti della traduzione letterale della Bibbia ebraica